Heinicke ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Catharina Elisabeth Heinicke (1757–1840), deutsche Gehörlosenpädagogin
 Bianca Heinicke, Geburtsname von Bianca Claßen (* 1993), deutsche Webvideoproduzentin
 Christian Gottfried Heinicke († 1801), deutscher Fechter
 Friedrich Heinicke (1892–1950), deutscher Offizier und Gefängniskommandant
 Georg Karl Heinicke (1888–1961), deutscher Maler und Grafiker 
 Günter Heinicke, deutscher Eishockeyspieler 
 Herbert Heinicke (1905–1988), deutscher Schachspieler
 Jana Heinicke (* 1986), deutsche Slam-Poetin und Autorin
 Julius Heinicke, deutscher Hochschullehrer
 Mathias Heinicke (1873–1956), deutscher Geigenbauer
 Matthew P. Heinicke (* 1980), US-amerikanischer Herpetologe
 Megan Heinicke, früherer Name von Megan Tandy (* 1988), kanadische Biathletin
 Michael Heinicke (* 1950), deutscher Opernregisseur
 Reinhold Heinicke (* 1925), deutscher Politiker (LDPD)
 Samuel Heinicke (1727–1790), deutscher Gehörlosenpädagoge
 Taylor Heinicke (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Werner Heinicke (1932–2018), deutscher Eishockeyspieler
 Wilfried Heinicke (1923–2004), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Heinecke